Günsbach steht für:

 den deutschen Namen von Gunsbach, Gemeinde in Frankreich
 den Bach Güns (Fluss)